3 miejscowości w Polsce: 
 Dębinka – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka
 Dębinka – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Dębinka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn

1 dzielnica:
 Dębinka – umowna dzielnica miasta Józefów

oraz:
 inna nazwa Czarnołęki – wyspy na jeziorze Dąbie
 Dębinka – potok, dopływ Nysy Kłodzkiej